What I Want – singolo dei Dead or Alive del 1983
 What I Want – album dei The Breakers del 2004
 What I Want – singolo dei Daughtry del 2007
 What I Want – singolo di Bob Sinclar e Fireball del 2007